Comitè Olímpic Internacional
 Consell Oleícola Internacional,(International Olive Council) és una organització intergovernamental amb seu a Madrid.